Huxley (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa 
 Aldous Huxley (Godalming, 1894 – Los Angeles, 1963) escriptor anglès autor de Brave New World (Un món feliç)
 Andrew Huxley (Londres, 1917), metge, biofísic i professor universitari anglès guardonat amb el Nobel
 Julian Huxley (Londres, 1887 – 1975), biòleg, escriptor, humanista i internacionalista britànic, primer director de la UNESCO
 Thomas Henry Huxley (1825, Ealing, – 1895, Eastbourne), biòleg anglès, conegut com "el buldog de Darwin" per la seva defensa de la teoria evolutiva de Charles Darwin